Рід Schwetzochromis налічує всього 1 вид риб родини цихлові

Види 
 Schwetzochromis neodon Poll 1948

Переглянуті (старі) назви 

 Schwetzochromis kalungwishiensis див. Orthochromis kalungwishiensis (Greenwood & Kullander 1994)
 Schwetzochromis luongoensis див. Orthochromis luongoensis (Greenwood & Kullander 1994)

Джерела 

Тварини, описані 1948
Pseudocrenilabrinae